

Cappelle
Cappella della Misericordia di Anghiari

Chiese
Chiesa della Misericordia di Arezzo
Chiesa della Misericordia di Bari
Chiesa della Misericordia di Firenze
Chiesa della Misericordia di Gerfalco
Chiesa della Misericordia di Grosseto
Chiesa della Misericordia di Livorno
Chiesa della Misericordia di Lucignano
Chiesa della Misericordia di Mondovì
Chiesa della Misericordia di Monte San Savino
chiesa della Confraternita della Misericordia di Montevarchi
chiesa della Compagnia della Misericordia di Monticiano
Chiesa della Misericordia di Padova
Chiesa della Misericordia di Penafiel
Chiesa della Misericordia di Pienza
Chiesa della Misericordia di Pietrasanta
Chiesa della Misericordia di Piombino
Chiesa della Misericordia di Pistoia 
Chiesa della Misericordia di Pontedera 
Chiesa della Misericordia di Pontremoli
Chiesa della Misericordia di Portoferraio
Chiesa della Misericordia di Prato
Chiesa della Misericordia di Rapolano Terme
Ex chiesa della Misericordia di Rieti
Chiesa della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa
Chiesa della Misericordia di Santa Fiora
Chiesa della Misericordia o di Santa Lucia di San Giovanni Valdarno
Chiesa della Misericordia di Torino
Chiesa della Misericordia di Vicenza
Chiesa della Misericordia di Vigevano

Oratori
Oratorio dell'Arciconfraternita della Misericordia di Buonconvento
Oratorio della Misericordia di Campiglia Marittima
Oratorio della Misericordia di Civitella Marittima, nel comune di Civitella Paganico
Oratorio della Misericordia di Montelupo Fiorentino
Oratorio della Misericordia di San Quirico d'Orcia
oratorio dell'Arciconfraternita della Misericordia di Siena
Oratorio della Misericordia di Vicchio